Confessio (architectuur) - Een plaats in de kerk waar relieken van heiligen aanwezig zijn.
Het Latijnse woord voor geloofsbelijdenis of schuldbelijdenis.
Confessio Augustana of Augsburgse Confessie - de Lutherse geloofsbelijdenis uit 1530.
Confessio Belgica - uit Frans-Vlaanderen (1561) - reformatorisch
Confessio (Patricius) - een autobiografische brief van de heilige Patricius of Patrick.